Valekupa ima više značenja:
 Valekupa (Kazerta)
 Valekupa (Izernija)
 Valekupa (L'Akvila)
 Valekupa (Terni)